Olenschlager ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Daniel von Olenschlager (1711–1778), Frankfurter Patrizier und Politiker
 Johann Nicolaus Olenschlager (1751–1820), deutscher Politiker, Senator in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Ohlenschlager
 Oelschläger
 Ohlenschläger